Der ganz normale Wahnsinn bezeichnet:

Fernsehen:
 Der ganz normale Wahnsinn (Fernsehserie) eine deutsche Fernsehserie

Film:
 Der ganz normale Wahnsinn (1992) (Inside Monkey Zetterland ), US-amerikanischer Spielfilm von Jefery Levy (1992)
 Der ganz normale Wahnsinn (1997) (A miniszter félrelép), ungarischer Spielfilm von András Kern und Róbert Koltai (1997)
 Der ganz normale Wahnsinn – Working Mum (I Don't Know How She Does It), US-amerikanischer Spielfilm von Douglas McGrath (2011)

Literatur
 Der ganz normale Wahnsinn: Vom Umgang mit schwierigen Menschen ein Sachbuch von François Lelord

Musik:
 Der ganz normale Wahnsinn (Album), Musikalbum von Udo Jürgens (2011)
 Ganz normaler Wahnsinn, Musikalbum des Rappers F.R. (2011)